Holubiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Holubiwka (Isjum), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum
 Holubiwka (Kupjansk, Welykyj Burluk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, Siedlungsgemeinde Welykyj Burluk
 Holubiwka (Kupjansk, Kindraschiwka), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, Landgemeinde Kindraschiwka
 Holubiwka (Nowomoskowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk
 Holubiwka (Nikopol), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol
 Holubiwka (Bachmut), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut
 Holubiwka (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Holubiwka (Sjewjerodonezk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk
 Holubiwka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Holubiwka (Berdytschiw), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw
 Holubiwka (Lebedyn), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn
 Holubiwka (Seredyna-Buda), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Seredyna-Buda
 Holubiwka (Pryluky), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky
 Holubiwka (Ripky), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky
 Holubiwka (Bar), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar
 Holubiwka (Kalyniwka), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kalyniwka
 Holubiwka (Schmerynka), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Schmerynka

 die Stadt Kirowsk in der Oblast Luhansk trägt seit 2016 ukrainisch offiziell diesen Namen, die Umbenennung konnte aber noch nicht durchgeführt werden

Siehe auch:
 Golubowka